Cassata (televisieserie), een Nederlandse televisieserie.
Cassata (taart), een Italiaanse taart.
Cassata, een ander woord voor Napolitaans ijs.